Brevirostres — парафілетична група крокодилів, яка включала алігатороїдів і крокодилоподібних. Ця класифікація ґрунтувалася на морфологічних дослідженнях, головним чином зосереджених на аналізі рис скелета живих і вимерлих викопних видів, і помістила гаріалів поза групу через їх унікальну структуру черепа, і може бути показана на спрощеній кладограмі нижче:

Однак нещодавні молекулярні дослідження з використанням секвенування ДНК виявили, що крокодили та гавіаліди є більш близькими, ніж алігатори. Нову кладу Longirostres назвали Harshman et al. у 2003 році і може бути показано на кладограмі нижче:

Примітки 

Крокодилоподібні